Сухобо́рка — деревня в составе Богородского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Источники 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)